Der Weibsteufel – film del 1951 diretto da Wolfgang Liebeneiner
Der Weibsteufel – film del 1966 diretto da Georg Tressler
Der Weibsteufel – film tv del 1984 diretto da Josef Kuderna e Dietmar Schönherr
Der Weibsteufel – film tv del 2000 diretto da Jo Baier